Clueless bezeichnet

einen Film, siehe Clueless – Was sonst!
eine Fernsehserie, siehe Clueless – Die Chaos-Clique
eine Eurodance-Band, siehe Clueless (Band)